(1943-2014), actrice suédoise,
 Tintin Anderzon (1964-), actrice et réalisatrice suédoise.